Mark Ingram est le nom de :
 Mark Ingram Sr. (1965-), joueur américain de football américain ;
 Mark Ingram Jr. (1989-), joueur américain de football américain.